hofwijk, een wijk met een hof, een terrein met een afgesloten tuin
 Hofwijck, een voormalige buitenplaats in Voorburg (bij Den Haag), in 1639-42 aangelegd door Constantijn Huygens
 Algemene Begraafplaats Hofwijk, een algemene begraafplaats tussen Delft en Overschie sinds 1938
 Hofwijk (buurt), een woonwijk in West-Souburg in de provincie Zeeland